PTF ist die Abkürzung/Bezeichnung für:
 PTF Amerikanische Gewindeform, Sonderform des National Pipe Thread (NPT)
 Polnische Philosophische Gesellschaft
 Polnische Physikalische Gesellschaft
 Polynomial threshold function, eine polynomielle Schwellenfunktion
 Precise time facility, ein Arbeitspaket unter Galileo (Satellitennavigation) zur Bereitstellung hochgenauer Atomuhren.
 Program Temporary Fix, das Beheben eines Funktionsfehlers bei der Entwicklung und dem Einsatz von Software, siehe Bugfix
 das Polymer Polytrimethyl-Furandicarboxylat
 .ptf ist die Dateierweiterung für die
 Themes für die PlayStation Portable
 Sessions des Musikprogramms Pro Tools
 Prototype Fund, ein Projekt der Open Knowledge Foundation zur Unterstützung der Entwicklung freier Software
 Power-to-Fuel

Abkürzung